Lega Nazionale A 2020-2021 – edizione della competizione di calcio femminile svizzera
 Lega Nazionale A 2020-2021 – edizione della competizione di hockey maschile svizzera
 Lega Nazionale A 2020-2021 – edizione della competizione di pallavolo femminile svizzera
 Lega Nazionale A 2020-2021 – edizione della competizione di pallavolo maschile svizzera